Buberl ist 
 eine Verkleinerungsform von Bub (Bübchen)

Buberl ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Buberl (1923–2010), österreichischer Fahrzeugtechniker und -historiker
 Andreas Buberl (1832–1907), österreichischer Militärarzt, Kurarzt und Volkstumsforscher des Egerlandes
 Caspar Buberl (1832–1899), österreichisch-amerikanischer Bildhauer
 Paul Buberl (1883–1942), österreichischer Kunsthistoriker
 Thomas Buberl (* 1973), deutscher Manager

Siehe auch:
 Buberlpartie